Сипченко:
 Сипченко, Игорь Геннадьевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Сипченко, Наталья Викторовна (род. 1947) — советская пловчиха.